Центральный военный округ () — территориальный командный центр Армии обороны Израиля, ответственный за территориальную оборону Западного берега реки Иордан, включая оборону израильских поселений и границы Западного берега с Иорданией и координацию мер по противостоянию террору, исходящему из Западного берега. 

Командующий округом осуществляют также функцию «Командующего войсками Армии обороны Израиля в регионе Иудеи и Самарии» (), верховного органа израильской военной администрации () на Западном берегу реки Иордан. 

С 11 августа 2021 года округ возглавляет генерал-майор Йехуда Фукс. Штаб располагается в Неве-Яакове (район Иерусалима).

История 
В 1948 году Центральный военный округ отвечал за военные действия против Иордании, особенно на участке дороги к Иерусалиму, образовывавшим «малый треугольник» (восток равнины Шарон, Лод и Рамла).

В течение Шестидневной войны Центральный военный округ вёл занятие Западного берега реки Иордан.

В первую интифаду Центральный военный округ прежде всего участвует в акциях безопасности и действиях против терроризма на Западном берегу.

Структура округа

Штаб командования 
Округ возглавляет Командующий округом ( мефаке́д ха-пику́д) в звании генерал-майора, и его штаб управляется главой штаба округа ( рама́т) в звании бригадного генерала. В состав штаба входят:
 Начальник оперативного отдела округа ( кцин ага́м);
 Начальник разведывательного отдела округа ( кама́н); 
 Начальник отдела личного состава округа ( кашла́п);
 Начальник отдела тылового обеспечения округа ( кала́п);
 Начальник отдела боевой техники округа ( махша́п);
 Начальник отдела связи и электроники округа ( макша́п);
 Начальник военно-инженерного отдела округа ( маhана́п);
 Начальник медицинского отдела округа ( мара́п);  
 Глава администрации «Цвета радуги»  по вопросам сооружения разделительного барьера ( рош минhе́лет ке́шет цваи́м, сокращённо ר' קש"ץ рош каша́ц);
 Юридический советник Иудеи и Самарии ( йоама́ш айо́ш) (подчинён Главному военному прокурору);
 Начальник военной полиции округа ( мамца́п) (командир 391-го подразделения военной полиции; подчинён Командованию Военной полиции).

Части поддержки и обслуживания округа 
 
В прямом подчинении штабу Командования округа находятся:
 Тренировочная база округа «Лахи́ш»;
 5004-я территориальная часть тылового обеспечения (, сокращённо אלמ"ר альма́р);
 650-я территориальная часть боевой техники (, сокращённо יחש"ם яхша́м);
 802-я военно-инженерная часть округа (командиром части является начальник военно-инженерного отдела округа);
 542-я медчасть округа (командиром части является начальник медицинского отдела округа);
 382-я база телекоммуникационного оборудования;
 372-й батальон связи окружного подчинения;
 Окружное подразделение раввината;
 Строительная часть округа.

Боевые соединения 
В состав Центрального военного округа входят две дивизии и одна бригада окружного подчинения: 
 98-я воздушно-десантная дивизия «Ха-Эш» (резервная) ();
 877-я территориальная дивизия Иудеи и Самарии ().
 417-я территориальная бригада «Ха-Бика ве-ха-Амаким» ().

Примечания